Ровіне () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Ревіга.
 Ровіне () — село в Румунії, у повіті Долж. Адміністративно підпорядковується місту Крайова.